Ioel (יוֹאֵל), însemnând "Yahweh este Dumnezeu" este numele mai multor persoane din Vechiul Testament:
 Ioel (profet) autorul biblic al Cărții Ioel
 în 1 Samuel, cel mai în vârstă dintre cei doi fii ai lui Samuel, numiți de acesta judecători la Beer Șeva (1 Sam. 8.2)
 în 1 Cronici:
 un descendent al lui Ruben (1 Cron. 5.4, 8)
 unul din luptătorii faimoși ai lui David (1 Cron. 11.38)
 un levit din familia lui Gherșom (1 Cron. 15.7, 11)
 un descendent al lui Isahar (1 Cron. 7.3)
 un descendent al lui Manase (1 Cron. 27.20)